Нага́тинский Зато́н:

 Нагатинский затон — затон (за́водь) на реке Москве на территории города Москвы.
 Нагатинский Затон — район и внутригородское муниципальное образование в Москве.
 «Нагатинский Затон» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 «Нагатинский Затон» — проектное название станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.